Arven – film del 1979 diretto da Anja Breien
 L'eredità (Arven) – film del 2003 diretto da Per Fly
 Arven – gruppo symphonic metal tedesco